Оливо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оливо, Америка (род. 1978) — американская актриса, певица и фотомодель.
 Оливо, Джоуи (род. 1958) — американский боксёр-профессионал.
 Оливо, Ренсо (род. 1992) — аргентинский профессиональный теннисист.

Вымышленные персонажи 
 Р. Дэниел Оливо () — вымышленный робот, один из основных персонажей цикла Айзека Азимова о Роботах и Основании.
 См. также 
 Олив
 Оливье